FFK eller ffk kan avse:

 FFK – en fotbollsklubb från Fredrikstad i Østfold, Norge, se Fredrikstad FK
 FFK – en fotbollsfederation i Kosovo, se Football Federation of Kosovo
 FFK – en frivillig försvarsorganisation, se Frivilliga Flygkåren
 ffk –  ett lokalt politiskt parti som är registrerat för val till kommunfullmäktige i Grästorps kommun, se Fram För Kommunen